Ратмир Дмитриевич Холмов (13 мая 1925, Шенкурск — 18 февраля 2006, Москва) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1960). Бронзовый призёр чемпионата СССР 1963 года.

В 1947, будучи жителем Гродно, впервые выступил в чемпионате БССР и менее чем за год прошёл путь от шахматиста первой категории до мастера спорта СССР. Чемпион Архангельска (1940, 1945), Гродно (1946), БССР (1948), ЛитССР (1958—1960), Москвы (1987).

Основные спортивные результаты

Книги 
 Ратмир Холмов : [Избранные партии]. Москва : Физкультура и спорт, 1982. 142, [2] с.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 
 Защитник в роли форварда. // «64 — Шахматное обозрение». — 1985. — № 11. — С. 32.
 Суэтин А. Русский самородок. // «64 — Шахматное обозрение». — 1995. — № 6. — С. 44—45.
 Авербах Ю. Стойкий характер помора : Ратмир Холмов (1925—2006) // «64 — Шахматное обозрение». — 2006. — № 4. — С. 56.

Ссылки 
 Биография Ратмира Холмова на сайте ФШР
 
 Личная карточка Ратмира Холмова на сайте 365chess.com
 С. Климов. РАТМИР ХОЛМОВ

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Чемпионы Москвы по шахматам